Sânsimion se poate referi la:

 Localități din România
Sânsimion - localitate din județul Harghita, reședința comunei cu același nume
Sânsimion - localitate din județul Mureș